

Sigle 
 Novum Testamentum Graece – versione in lingua greca del Nuovo Testamento

Codici 
 NTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nantong (Cina)